Kibara kan syfta på:
 Kibara (växter) – ett släkte av tvåhjärtbladiga växter
 Kibara, Tanzania  – en ort i Tanzania
 Monts Kibara – en bergskedja i Kongo-Kinshasa